Birganj ( ) ist eine Grenzstadt im mittleren Terai Nepals, ca. 190 km westlich von Kathmandu, 2 km nördlich der indischen Grenze und dem Grenzort Raxaul auf einer Höhe von ca. . Sie ist Verwaltungssitz des Parsa-Distriktes. Birganj besitzt das Stadtrecht 2. Ordnung.

Das Stadtgebiet umfasst 21,17 km².

Die Fernstraße Tribhuvan Rajmarg verbindet Birganj mit der Hauptstadt Kathmandu. Der Flugplatz Simara Airport befindet sich 20 km nordnordöstlich von Birganj.
Über Birganj laufen ein Großteil der Einfuhren des Landes. Darüber hinaus befinden sich in der Stadt bedeutende Industrien: Zuckerraffinerie, Zigaretten, Fischzucht.

Wichtigste Bildungseinrichtung ist die Zweigstelle der Tribhuvan-Universität auf dem Thakur Ram Multiple Campus.

In der Stadt gesprochene Sprachen sind: Bhojpuri, Nepali, Maithili, Newari, Marwari und Hindi.

Einwohner 
Beim Zensus 2001 betrug die Einwohnerzahl 112.484, beim Zensus 2011 135.904.

Klima

Weblinks

Einzelnachweise 

Stadt in Nepal
Distrikt Parsa